Colombiers kan syfta på:

 Colombiers, Charente-Maritime, fransk kommun i departementet Charente-Maritime
 Colombiers, Cher, fransk kommun i departementet Cher
 Colombiers, Hérault, fransk kommun i departementet Hérault
 Colombiers, Vienne, fransk kommun i departementet Vienne
 Colombiers-du-Plessis, fransk kommun i departementet Mayenne
 Colombiers-sur-Seulles, fransk kommun i departementet Calvados

Se även 

 Colombier